Curie steht für:
 Curie (Einheit), veraltete Einheit der Aktivität eines radioaktiven Stoffes
 Curie (Raketentriebwerk)
 Curie (Seekabel), Seekabel zwischen den Vereinigten Staaten und Chile
 (7000) Curie, Asteroid des Hauptgürtels
 Curie-Insel, Insel im Géologie-Archipel vor der Küste des ostantarktischen Adélielands
 Curie-Konstante, materialabhängige Konstante
 Curie-Temperatur, Temperatur eines Materials beim Übergang vom Ferromagnetismus zum Paramagnetismus

Curie ist der Familienname folgender Personen:
 Ève Curie (1904–2007), französische Schriftstellerin
 Frédéric Joliot-Curie (1900–1958), französischer Physiker und Nobelpreisträger
 Irène Joliot-Curie (1897–1956), französische Chemikerin und Nobelpreisträgerin
 Jacques Curie (1855–1941), französischer Physiker
 Marie Curie (1867–1934), polnisch-französische Physikerin und zweifache Nobelpreisträgerin
 Peter Friedrich Curie (1777–1855), Theologe und Bischof der Evangelischen Brüder-Unität
 Pierre Curie (1859–1906), französischer Physiker und Nobelpreisträger

CURIE steht für:
 CURIE, Kurzform von Compact URI

Siehe auch:
 Curiesches Gesetz
 Curie-Weiss-Gesetz
 Curium (Begriffsklärung)
 Kurie (Begriffsklärung)
 Curi
 Curia
 Kuria

Abkürzung